Уильям «Билл» Уилкинсон (; род. 21 июня 1941, Эпплтриуик, Норт-Йоркшир) — британский мототриалист, бронзовый призёр чемпионата Европы (мира) по мототриалу 1968 года.

Спортивная карьера 

Дик Уилкинсон, отец Билла Уилкинсона, содержал паб New Inn в городе Эпплтриуик, а также работал в качестве гонщика-испытателя в компании Panther Motorcycles. Помимо Уильяма, в семье было ещё двое детей — младший брат Уилла Ричард Майкл и сестра Ширли. И Дик, и Ричард Майкл, и Уильям занимались триалом и в том числе стартовали в престижных соревнованиях Scotland Six Days Trial. Дик Уилкинсон завершил гоночную карьеру в 1954 году.

Билл Уилкинсон унаследовал 200-кубовый мотоцикл James, на котором отец выступал в конце карьеры, и в 1954 году начал заниматься триалом профессионально. В 1957 году он купил новый мотоцикл, BSA Gold Star, а в 1959-м — Greeves. В том же году он познакомился с Бертом Гривзом и стал одним из заводских пилотом марки. Интересно, что Гривз так и не заключил с Уилкинсоном контракт и все годы выступлений на Greeves Уилкинсон провёл на основании честного слова, данного ему Гривзом. Тем не менее, последний его ни разу не нарушал, исправно выплачивая деньги и предоставляя технику.

В 1959 году он дебютировал на Scotland Six Days Trial — на тот момент это было наиболее престижное триальное соревнование в мире (Чемпионатов мира ещё не существовало). Уилкинсон стал лучшим дебютантом 1959-го. Билл и Ричард Майкл Уилкинсоны выступали в качестве пилотов-испытателей Greeves. Билл впоследствии дважды выигрывал Scotland Six Days Trial - в 1964 и 1969 годах. Его победа в 1969 году на Greeves стала последней на текущий момент победой в этом соревновании британского пилота на британском мотоцикле. 

В 1965 году Билл Уилкинсон дебютировал в Challenge Henry Groutards, который позже станет Чемпионатом Европы, а затем мира по мототриалу. Несмотря на то, что Уилкинсон не выиграл в рамках чемпионата ни одного Гран-При, в 1968 году он стал его бронзовым призёром. Эпизодически выступал в международных соревнованиях до середины 1970-х.

Результаты выступлений в Чемпионате Европы (мира) по мототриалу

Примечания 

 Мотогонщики по алфавиту
 Мотогонщики Великобритании
 Мототриалисты